Metsimaswaane (Ramotswa), località del Botswana
Metsimaswaane (Bobonong), località del Botswana